

Nom de lieu 

 Ade, un village du Kosovo ;
 Ade, une paroisse de la municipalité d'Almeida au Portugal

Nom de famille 

 Achiri Ade, une joueuse de basket-ball camerounaise ;
 Alain Ade, un cinéaste, auteur de chansons et écrivain français.

Sigle 
ADE est un sigle qui peut désigner :
 Akademio de Esperanto ;
 Academia Diplomatica Europaea, une institution d’enseignement supérieur qui dispense une formation post-universitaire en matière de diplomatie, de sécurité et de défense ;
 Architecte diplômé d'Etat, le diplôme d'architecte en France depuis 2007 ;
 Amsterdam Dance Event, une conférence annuelle consacrée à la musique électronique se tenant à Amsterdam ;
 Antibody-dependant enhancement, la facilitation de l'infection par des anticorps.

Code 
ADE est un code qui peut désigner :